L'aeroporto internazionale di Oakland è un aeroporto situato a 7,4 km dal centro finanziario di Oakland California, negli Stati Uniti d'America.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Oakland